Самнер Хьюбер Сличтер (; 8 января 1892, Мадисон, штат Висконсин, США — 27 сентября 1959, Бостон, штат Массачусетс, США) — американский экономист, профессор экономики Гарвардского университета, президент Американской экономической ассоциации в 1941 году.

Биография 
Самнер родился 8 января 1892 года в Мадисон, штат Висконсин в семье декана Высшей школы Висконсинского университета  (16.04.1864—04.10.1946) и учительницы средней школы Мэри Луизы Бирн Сличтер (10.1865—1935), его младшие братья известный геофизик  (19.05.1896—25.03.1978) и промышленники Аллен Маккиннон Сличтер (18.02.1898—08.1974) и Дональд Чарльз Сличтер (3.07.1900—08.1978).

С. Сличтер учился в 1910 году в Мюнхенском университете, но получил степень бакалавра в 1913 году и магистра в 1914 году в Висконсинском университете, а в 1918 году получил докторскую степень в Чикагском университете.
 
Преподавательскую деятельность начал преподавателем экономики в Принстонском университете в 1918—1919 годах, в качестве ассистента профессора в Корнеллском университете в 1920—1925 годах, профессором в 1925—1930 годах в Корнеллском университете. В 1930—1940 годах профессор бизнес-экономики в Гарвардской школы бизнеса. С 1940 года первый профессор университета имени Томаса У. Ламонте.
C. Сличтер стал первым президентом  в 1949 году. С. Сличтер умер 27 сентября 1959 года в Бостоне, штат Массачусетс.

 Семья
С. Сличтер женился 6 июня 1918 года на Аде Пенс, дочери профессора Висконсинского университета. У них родились два сына, один из которых стал известным физиком  (род. 21.01.1924), а внук Самнера  (род. 5.04.1961) — известный музыкант.

Научный вклад 
С. Сличтер был категорически против рабочего движения, и неоднократно выступал за законодательное ограничение действий профсоюзов. Он также был критиком нового курса Рузвельта.

Библиография 
 Slichter S.H. The turnover of factory labor — New York: D. Appleton and company, 1919
 Slichter S.H. Modern Economic Society, 1931
 Slichter S.H. Should the Budget be Balanced//New Repubic, 1932
 Slichter S.H. New Wisdom for a New Age: Review of Keynes's Essays in Persuasion//New Republic, 1932
 Slichter S.H. The Changing Character of American Industrial Relations//AER, 1939 
 Slichter S.H. Economic factors affecting industrial relations policy in national defense — New York: Industrial Relations Counselors, incorporated, 1939
 Slichter S.H. Union policies and industrial management — Washington, D.C.: The Brookings institution, 1941
 Slichter S.H. Present savings and postwar markets — New York and London: McGraw-Hill book company, inc., 1943
 Slichter S.H. What do the Strikes Teach Us?//Atlantic Monthly, 1946
 Slichter S.H. Wage-Price Flexibility and Employment//AER, 1946
 Slichter S.H. Challenge of Industrial Relations, 1946
 Slichter S.H. Basic Criteria used in Wage Determination, 1947
 Slichter S.H. The American economy, its problems and prospects — New York: A. A. Knopf, 1948
 Slichter S.H. Impact of Collective Bargaining on Management, 1960
 Slichter S.H. Potentials of the American Economy, 1961.

Примечания